

Patronyme 

 Carl Erickson (1891-1958), illustrateur de mode américain connu son le pseudonyme d'Eric ;
 Erik Erikson (1902-1994), psychanalyste américain ;
 Jim Erickson (1951-), décorateur de cinéma ;
 Leif Erickson (1911-1986), acteur de cinéma ;
 Milton Erickson (1901-1980), psychiatre américain, initiateur de l'Hypnose Ericksonienne ;
 Paul Erickson (1962-), cadre politique et avocat américain ;
 Roger Kynard Erickson (dit Roky Erickson) (1947–2019), un guitariste ;
 Sage Erickson (1990-), surfeuse américaine ;
 Wayne Erickson (1959-), arbitre de rugby à XV.

Toponymie 

 Erickson, une ville de la province du Manitoba, au Canada ;
 Île Erickson, une île de l'État de Washington aux États-Unis.

Divers 
 Emory Erickson, un personnage de fiction de la série Star Trek
 , une entreprise américaine
 Le syndrome d'Abruzzo-Erickson, une maladie génétique

Patronyme anglais